Crossrail kann bedeuten:

 Crossrail, der Projektname der Elizabeth Line in London
 Crossrail 2, ein Schienenverkehrsprojekt in London
 Crossrail AG, ein ehemaliges Schweizer Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Muttenz
 Crossrail Benelux, ein belgisches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Antwerpen
 Crossrail Glasgow, ein Eisenbahnverkehrsprojekt in Glasgow, Schottland
 Edinburgh Crossrail, eine Vororteisenbahn in Edinburgh, Schottland
 Aberdeen Crossrail, ein Eisenbahnverkehrsprojekt in Aberdeen, Schottland